

Красноярівська сільська рада — сільське поселення, Мазановський район, Амурська область
 Красноярівська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край

Див. також 
 Красноярська сільська рада